Pterygophyllum är ett släkte av bladmossor. Pterygophyllum ingår i familjen Hookeriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pterygophyllum